Montserrat – terytorium zależne Wielkiej Brytanii na wyspie na o tej samej nazwie, na Morzu Karaibskim
 Montserrat – gmina w Hiszpanii, w prowincji Walencja
 Montserrat – masyw górski w Katalonii
 Montserrat – klasztor benedyktynów w Katalonii
 Montserrat – imię żeńskie

Osoby o imieniu Montserrat 
 Montserrat Caballé (1933–2018) – hiszpańska i katalońska śpiewaczka
 Montserrat Figueras (1942–2011) – hiszpańska i katalońska śpiewaczka
 Montserrat García Riberaygua (ur. 1989) – andorska kajakarka górska
 Montserrat González (ur. 1994) – paragwajski tenisistka
 Montserrat Grases (1941–1959) – hiszpańska numeraria Opus Dei i Służebnica Boża
 Montserrat Pujol (ur. 1979) – andorska sprinterka

Osoby o nazwisku Montserrat 
 Dolors Montserrat (ur. 1975) – hiszpańska i katalońska prawniczka i polityk
 Nil Montserrat (ur. 1988) – hiszpański kierowca wyścigowy

Zobacz też 
 Madonna z Montserrat
 Museo de Montserrat